San Ivanjske noći može značiti: 
San ljetne noći, drama
San Ivanjske noći (predstava), kazališna predstava GDK Gavella